

Anno 
 1971 – (MCMLXXI in numeri romani) è un anno del XX secolo 
 1971 a.C.

Matematica 
 1971 (numero) – numero naturale.

Astronomia 
 1971 Hagihara – asteroide della fascia principale del sistema solare.